Galbraith steht für:

 Clan Galbraith, schottischer Clan
 (4089) Galbraith, Hauptgürtelasteroid

Galbraith ist der Familienname folgender Personen:

 Alastair Galbraith, britischer Schauspieler 
 Barry Galbraith (1919–1983), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Declan Galbraith (* 1991), englischer Sänger schottisch-irischer Abstammung
 Evan G. Galbraith (1928–2008), US-amerikanischer Diplomat und Wirtschaftsmanager 
 Francis Joseph Galbraith (1913–1986), US-amerikanischer Diplomat
 Gatewood Galbraith (1947–2012), US-amerikanischer Autor
 George Galbraith (* 1955), kanadisch-dänischer Eishockeytorwart und -trainer
 Ian Courtney Julian Galbraith (* 1925), britischer Ornithologe
 Jade Galbraith (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 James Galbraith (* 1940), kanadischer Politiker
 James K. Galbraith (* 1952), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Jo-Ann Galbraith (* 1985), australischer Bogenschütze
 John Galbraith (1794–1860), US-amerikanischer Politiker
 John Kenneth Galbraith (1908–2006), kanadisch-US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Lowry Cole Galbraith (1772–1842), britischer General, Gouverneur der Kapkolonie
 Nancy Galbraith (* 1951), US-amerikanische Komponistin, Organistin und Musikpädagogin

 Paul Galbraith (* 1964), schottischer klassischer Gitarrist
 Percy Galbraith (1898–1961), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Peter W. Galbraith (* 1950), US-amerikanischer Diplomat und Kommentator
 Robert Galbraith, Pseudonym von Joanne K. Rowling (* 1965), britische Schriftstellerin
 Sam Galbraith (1945–2014), schottischer Mediziner und Politiker
 Sheldon Galbraith (* 1922), kanadischer Eislauftrainer
 Stuart Galbraith (* 1965), US-amerikanischer Filmhistoriker und -kritiker 
 Tam Galbraith (1917–1982), schottischer Politiker

 Vivian Hunter Galbraith (1889–1976), britischer Historiker
 W. J. Galbraith (1883–1956), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Galbraith ist der Name folgender fiktiven  Personen:
 Kevin Galbraith aus der TV-Serie Millennium – Fürchte deinen Nächsten wie Dich selbst

Galbraith ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:

 Galbraith (Iowa)
 Galbraith (Louisiana)
 Galbraith (Montana)
 Galbraith Springs (Tennessee)

in Kanada:

 Galbraith (Ontario)